Lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej w latach 1918-1990:
 Awiacja Armii Polskiej we Francji (1919)
 Lotnictwo wojskowe II RP (1918-1939)
 Polskie lotnictwo wojskowe 1939
 Polskie Siły Powietrzne
 Polskie Siły Powietrzne we Francji (1940)
 Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii (1940-1990)
Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
 Lotnictwo Wojska Polskiego
 Wojska Lotnicze (1947-1954) 
 Wojska Lotnicze i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1954-1962)
 Inspektorat Lotnictwa (1962-1968) → Wojska Lotnicze
 Lotnictwo Operacyjne (1962-1968) → Wojska Lotnicze
 Wojska Obrony Powietrznej Obszaru Kraju (1962-1963) → WOPK
 Wojska Lotnicze (1968-1990) → WLOP
 Wojska Obrony Powietrznej Kraju (1963-1990) → WLOP
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej (1990-2004)
Siły Powietrzne (od 1 lipca 2004)